Глебовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Глебовское сельское поселение — входит в Кущёвский район

Костромская область 
 Глебовское сельское поселение — входит в Судиславский район

Орловская область 
 Глебовское сельское поселение — входит в Новодеревеньковский район

Ярославская область 
 Глебовское сельское поселение — входит в Рыбинский район